Metastaze može značiti:

 Metastaze, medicinski pojam - stanice zloćudnih tumora
 Metastaze, film Branka Schmidta iz 2009. godine
 u jezikoslovlju metastaza je faza popuštanja u artikulaciji zatvornika